Улица Виталия Скакуна () — улица в Соломенском (до 2001 г. — Жовтневом) районе Киева, проходит через местность Отрадный. Пролегает между улицей Героев Севастополя и железнодорожными путями в районе станции городской электрички Борщаговка.

История 
Улица возникла в середине XX века под названием Новая.  С 1957-го года носила название, данное в честь учёного и академика Каблукова Ивана Алексеевича, существует с 1957-го года.
В 2022 году переименована в честь Героя Украины (посмертно) Виталия Скакуна .

Учреждения 
 Управление реконструкции и строительства ОАО «Киевметрострой» (укр.: «Київметробуд», дом № 4).
 Общеобразовательная школа № 161 (дом № 14).
 Учебный центр ОАО «Киевметрострой» (дом № 6).
 Спорткомплекс «Металлист» (дом № 26).

Галерея

Примечания 

Улицы Киева
Соломенский район
Улицы, названные в честь Героев Украины